Termin AAE ima više značenja.

 Acetilajmalinska estaraza, enzim
 Američka asocijacija endodontista